Abig ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Abig (geboren 1976), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin, siehe Constanze Janda

Abig bezeichnet

 Abig (Unternehmen), in den 1970er Jahren gegründeter Hersteller von Künstlerbedarf mit Sitz in Wildberg-Sulz, weltweit größter Produzent von Künstlerfarbwalzen